La Route nationale 375 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 375 en Belgique ;
 Route nationale 375 en France métropolitaine.

Voir aussi